Пилларс:

 «Кано Пилларс» () — нигерийский футбольный клуб из города Кано.
 Пиллар(с) — распространённый в наружной рекламе вид рекламной конструкции, представляющей собой тумбу с двумя либо тремя рекламными изображениями.